Osoby o tym nazwisku:
 Gusiejn Kurbanow – rosyjski bokser
 Nikita Kurbanow – rosyjski koszykarz